Brattbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brattbergstjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (4,44 ha)
Brattbergstjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 705389-161624), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Brattbergstjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 705398-161690), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn